Le tournoi de Montpellier est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 2 au .

Faits marquants 
 Jo-Wilfried Tsonga, déjà forfait pour l'Open d'Australie, renonce au tournoi à cause d'une blessure à l'avant-bras droit.
 Alors qu'il était annoncé tête de série 4, Julien Benneteau déclare forfait quelques jours avant le tournoi en raison d'une pubalgie persistante qui le handicape depuis plusieurs semaines.
 Le Tunisien Malek Jaziri abandonne au premier tour alors qu'il avait remporté le premier set face à Denis Istomin. En cas de victoire, il aurait affronté l'Israélien Dudi Sela. Cet abandon rappelle le forfait du Tunisien face à l'Israélien Amir Weintraub sous la pression de sa fédération lors du tournoi Challenger de Tachkent en 2013. Également inscrit en double, son équipe déclare forfait alors qu'elle devait être opposée à František Čermák et l'Israélien Jonathan Erlich. L'abandon est finalement confirmé par l'ATP et l'affaire est close.
 Le tenant du titre Gaël Monfils s'incline en demi-finale face à son compatriote Richard Gasquet en deux sets. Tout au long du tournoi, Gaël Monfils était atteint d'une grippe.
 Richard Gasquet remporte le simple messieurs. En finale, il profite de l'abandon pour cause de grippe de Jerzy Janowicz, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP. En substitution à la finale, Gasquet dispute et remporte un set (6-2) contre Artem Sitak, vainqueur du tournoi en double quelques minutes plus tôt.
 L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcus Daniell et Artem Sitak face à Dominic Inglot et Florin Mergea en finale. Il s'agit pour chacun de leur  ATP en double, leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montpellier
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Montpellier
Tennis en France en 2015
Tennis en février 2015
Sport en France en février 2015